Белорусская операция:

 Поход Красной армии в Прибалтику и Белоруссию (1918—1919) — стратегическая военная операция войск Советской России и Советской Белоруссии против Белорусской Народной Республики и Польши во время Гражданской войны в России.
 Белорусская стратегическая оборонительная операция (1941)
 Белорусская операция (1944) (также известная как Операция «Багратион») — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны.